Jiří Veber, češki hokejist, * 29. november 1968, Praga, Češka.

Veber je kariero začel pri klubu HC Kladno v češkoslovaški ligi. V nadaljevanju kariere je igral za klube Ässät Pori, Tappara Tampere in Espoo Blues v finski ligi, HC Vsetín, HC Plzeň, HC Litvínov in Berounští Medvědi v češki ligi, Schwenninger Wild Wings v nemški ligi ter Molot-Prikamje Perm v ruski ligi. S klubom Vsetín je v sezonah 1996/97, 1997/98 in 1998/99 osvojil tri zaporedne naslove češkega državnega prvaka.

Za češko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato on bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 21
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 5
| 8
| 13
|
|
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
|
|-
| HC Kladno
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 46
| 5
| 9
| 14
|
| 106
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 93/94
|
| 54
| 7
| 9
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 94/95
|
| 28
| 1
| 3
| 4
| -2
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 18
| 1
| 3
| 4
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 96/97
|
| 49
| 5
| 19
| 24
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Evropska liga
| 97/98
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 97/98
|
| 32
| 3
| 11
| 14
|
| 20
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 98/99
|
| 50
| 7
| 5
| 12
|
| 50
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 99/00
|
| 16
| 1
| 4
| 5
| +11
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 99/00
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Schwenninger Wild Wings
| Nemška liga
| 00/01
|
| 57
| 4
| 18
| 22
| -1
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 01/02
|
| 38
| 0
| 5
| 5
| -24
| 36
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Ruska liga
| 02/03
|
| 45
| 5
| 3
| 8
| -27
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 03/04
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berounští Medvědi
| Češka 2. liga
| 03/04
|
| 15
| 1
| 2
| 3
| +7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berounští Medvědi
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 46
| 1
| 8
| 9
| +8
| 68
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 594
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Schwenninger Wild Wings
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Molot-Prikamje Perm
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HC Berounští Medvědi
Češki hokejski trenerji